Fulford – miejscowość w Quebec (Kanada)
 Fulford – jednostka osadnicza w stanie Kolorado
 Fulford – miejscowość w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire
 Bitwa pod Fulford – bitwa stoczona 20 września 1066 roku przez wojska anglosaskich earlów Mercji
 Fulford – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Somerset
 Fulford – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Staffordshire
 Adrian Fulford – brytyjski prawnik
 Benjamin Fulford – dziennikarzem i pisarzem kanadyjskim, polsko-żydowskiego pochodzenia